Şeḩḩatābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şeḩḩatābād (ort i Iran), Alborz, 
 Şoḩbatābād (ort i Iran), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar